Вулиця Івана Богуна — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Івана Богуна 
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Вінниця
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Глухів
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Дрогобич
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Жмеринка
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Запоріжжя
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Золочів
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Ізмаїл
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Калуш
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Кам'янець-Подільський
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Київ
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Конотоп
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Коростень
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Кропивницький
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Львів
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Мелітополь
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Нікополь
 вулиця Івана Богуна  — вулиця в місті Рівне
 вулиця Івана Богуна  — вулиця в місті Тальне
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Тернопіль
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Тульчин
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Умань
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Фастів
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Херсон
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Хмельницький
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Чернігів
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Шпола
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Яворів
 вулиця Івана Богуна — вулиця в місті Яготин

Вулиця Богуна 
 вулиця Богуна — вулиця в місті Дніпро
 вулиця Богуна — вулиця в місті Жовква
 вулиця Богуна — вулиця в місті Звягель
 вулиця Богуна — вулиця в місті Ковель
 вулиця Богуна — вулиця в місті Кременчук
 вулиця Богуна — вулиця в місті Кривий Ріг
 вулиця Богуна — вулиця в місті Полтава
 вулиця Богуна — вулиця в місті Суми

Провулок Івана Богуна 
 провулок Богуна — провулок в місті Житомир
 провулок Богуна — провулок в місті Черкаси
 провулок Богуна — провулок в місті Чигирин

Провулок Івана Богуна 
 провулок Івана Богуна — провулок в місті Біла Церква
 провулок Івана Богуна — провулок в місті Вінниця

Див. також 
 Проїзд Івана Богуна (Житомир)

 
Вулиці, названі на честь людей